Бьязини () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Бьязини, Даниэль (род. 1949) — французский кинематографист, второй супруг актрисы Роми Шнайдер
 Бьязини, Сара (род. 1977) — французская актриса, дочь Роми Шнайдер и Даниэля Бьязини